ABA Liga 2010-2011, competizione di pallacanestro
Jadranska Liga 2010-2011, competizione di pallanuoto